Yoh Asakura (麻倉 葉) est le personnage principal du manga et anime Shaman King. Son nom signifie « feuille d'arbre » en japonais. Il est membre de la glorieuse famille de shamans Asakura. Son Furyoku est de 108 000.

Personnage 
Yoh a un très grand potentiel de shaman, mais ses adversaires ont tendance à le sous-estimer à cause de son attitude de fainéant. Il est en effet très calme et détendu la plupart du temps : il adore faire la sieste et se prélasser dans son jacuzzi. Cela dit, il n’est pas du tout un bon à rien. Il possède un sang-froid imperturbable qui lui permet de réfléchir clairement en toutes situations, même les plus désespérées, et de ne jamais paniquer. De plus, personne ne peut vraiment lui reprocher de souvent vouloir se reposer : sa fiancée, Anna Kyōyama, lui fait subir un « entraînement de l’enfer » qui ressemble plutôt à de la torture !
Yoh a un cœur d’or : il est altruiste, généreux, et croit toujours au bien en chacun. Ses amis ont tendance à penser qu’il est trop confiant, mais il n’a jamais eu tort jusque-là. Son caractère chaleureux a incité Tao Ren, Faust VIII, et Bokutou no Ryû à devenir ses amis et à développer les bons sentiments qu’ils avaient oubliés. Il a aussi le sens de l’humour : il est toujours prêt à rire, et ne semble jamais prendre quoi que ce soit au sérieux. Mais cette impression est fausse : quand il le faut, il sait abandonner son attitude insouciante pour se concentrer sur la gravité de la situation.

La raison pour laquelle Yoh participe au Shaman Fight est qu’il souhaite mener une vie facile. Il veut que sa famille, qu’Anna le laissent enfin tranquille et cessent de le harceler pour qu’il devienne Shaman King. Il croit que, une fois qu'il aura atteint ce but, il pourra enfin avoir la vie simple qu’il a toujours voulue.

Yoh et Anna 
Yoh est fiancé à Anna Kyōyama depuis sa plus tendre enfance : ce sont ses grands-parents qui ont arrangé cette union, dans le but de préserver la lignée des Asakura. Mais Yoh et Anna s’aiment réellement et le prouvent à plusieurs reprises. Yoh connaît tout le bien qui est en Anna ; il sait voir au-delà de son attitude froide et autoritaire. Ils ont eu un fils, Hana Asakura.

Histoire 
Yoh veut un monde tranquille où tout est facile. Relativement calme il veut aussi aider Anna à faire un établissement appelé Fumbari Onsen. Il aime ses amis et est prêt à laisser tout de côté pour les aider. Contrairement aux autres il n’est mort qu'une fois pour aller s'entraîner en enfer il a battu le monstre Tengu de son ancêtre Yôhken et bat plusieurs Ultradiables en les battant il demande à l'un d'eux de l'amener au roi Emma on se demande ce qu’il a appris car il a été ressuscité par Faust VIII en revenant il a récupéré une force de la Nature: Le métal l'esprit qui lui est attribuer ; Spirit of Earth est gardé par Emma Sati doit battre ce dernier pour l'apporter à Yoh. Même s’il possède moins de Furyoku que trois des Cinq soldats Lyserg, Chocolove et Horohoro il est l'un des plus forts du groupe car son calme lui permet de réagir rapidement, utilement et bien. Il obtiendra à la fin de la réedition Kang Zeng Bang son Spirit of (le Spirit of Earth), tout comme les quatre autres soldats (excepté Lyserg qui l'obtient à la fin de l'édition régulière)

Enfance 
Toute son enfance, il a subi un entraînement rigoureux sous l’œil vigilant de son grand-père ; pour cette raison, il n’a jamais pu se lier d’amitié avec d’autres enfants. À cause de sa célébrité, ceux-ci avaient d’ailleurs tendance à le fuir, il était toujours seul.
Il sera fiancé à Anna sans son accord, il ira alors à sa rencontre en compagnie de Matamune, il affrontera le Grand Diable (Démon interieur d'Anna). Il est aujourd’hui très attaché à Manta Oyamada, qui est son premier véritable ami humain et vivant.

Famille 
Yoh est le descendant des Asakura, une prestigieuse famille de shamans très renommée au Japon. 

 Son père est Mikihisa Asakura, un moine qui pratique l’ascétisme. À la suite d'un combat contre Hao, lorsque celui-ci venait d'être mis au monde par Keiko, il a eu le visage gravement brûlé et le cache à présent sous un masque.

 Sa mère est Keiko Asakura. Elle est très rarement vue.

 Son grand-père, Yohmei Asakura, l’a entraîné durant toute son enfance. Il manie des techniques de divination. C’est le maître de Tamao Tamamura.

 Sa grand-mère, Kino Asakura, est une Itako. Elle a un peu le même caractère qu'Anna, qu’elle tient d’ailleurs en haute estime.

Son frère jumeau Hao, que Yoh seul pourra réussir à arrêter.

Sa femme, Anna Kyōyama qui prendra la relève de son grand père Yohmei Asakura et lui fera subir un entraînement de l'enfer

Yoh et Hao 
Lorsqu’il rencontre Hao, Yoh ne fait d’abord pas grand cas de sa ressemblance avec lui : mais sa famille finit par lui apprendre que Hao est son ancêtre. Pire encore : Hao s'est réincarné dans l’enfant que portait sa mère, mais comme celle-ci a mis au monde des jumeaux, son âme s’est divisée en deux. Yoh est donc non seulement le descendant de Hao, mais sa réincarnation et son frère jumeau : sa « moitié », comme Hao l’appelle. C’est donc lui qui devra le vaincre, car lui seul en a la possibilité.

Techniques

Techniques de Shaman 

Ko-Oni Strike, le coup des bébés démons (小鬼ストライク) : Les Ko-Oni (bébés démons) sont un type de Shikigamis utilisées par Yohmei, le grand-père de Yoh, mais aussi par ce dernier lorsqu'il avait 10 ans.

Fumon Tonkô : Une technique de déplacement qui permet d'aller plus vite et d'éviter les coups portés par l'adversaire. Cette technique a été inventée par Hao.

Jiki Ebutsu Tôgansyujô Taigedaidô Hatsumu Jôi Jikiehô Tôganshyujô Jinnyukyozô Tchienyokai Zikieso Tôgansyujô Tôlidaïsyu Issaïmusso: Une technique qui permet de faire rejoindre l’au-delà à un fantôme. Cette technique lui a été enseignée par Anna mais Yoh ne l’utilise qu'une fois car il a failli perdre Amidamaru.

Techniques avec Matamune 

Tchô Senjiryaketsu Fumon Goryôgae (超・占事略決 巫門御霊会) : Matamune utilise cette technique pour combattre le démon d'Anna. Il matérialise son Furyoku sous la forme d'une épée géante.

Sabre Tueur de Démon : Matamune utilise ses dernières réserves de Furyoku pour se transformer en sabre capable de tuer un démon.

Tchô Senjiryaketsu, Le Balayage du Croissant de Lune (超・占事略決) : Matamune sous forme d'épée envoie une onde de choc en forme de croissant. Yoh utilise cette technique pour tuer le démon d'Anna.

Techniques avec Amidamaru

Attaques 

Nyôlaï (如来) : une position d'attaque.

Ryugo Kôzin : une attaque rapide en mode fusion. 

Shinku Buttagiri (真空仏陀切り) : en mode fusion ou oversoul, Amidamaru envoie des ondes de choc grâce à son sabre.

Gokôjin (後光刃) : attaque plus puissante que le Shinku Butagiri en mode oversoul.

Le lancer ultra-véloce de la boule humaine : Yoh lance Amidamaru en boule humaine vers l'adversaire, il essaie cette technique contre Silva, ce qui reste sans effet puisque Amidamaru est un fantôme.

Daigokôjin (大後光刃) : Une série de coups d'épée rapides.

Le sort Mumumyoyakumu (無無明亦無) : Une technique de purification que Yoh a récupéré en enfer en même temps que l'oversoul Byakkou. Cette technique permet de réduire la force des fantômes à néant. C'est en quelque sorte un dérivé de l'annulation du Furyoku qui s'est transformé en technique de combat. C’est une technique très puissante qui a transpercé le monstre Tengu de Yôhken Asakura.

Oversouls et fusions 
Hyôi Fusion : Yoh met Amidamaru en mode boule humaine et fusionne avec lui.

Oversoul : Yoh fait fusionner Amidamaru dans le Harusame. 

Spirit of Sword (スピリットオブソード) : Un double oversoul issu du Harusame et du Futsu no Mitama no Tsurugi ressemblant à l'oversoul de Matamune. Yoh l'utilise pour la première fois lors de son match contre les Icemens, pour créer cette oversoul il s'est inspiré de celui de Matamune ( à noter qu'il change légèrement de forme après le flash-back des tomes 19-20 et que le manche est ensuite visible)

Byakkou, Cygne blanc (白鵠) : Un autre double oversoul issu du Harusame et du Futsu no Mitama no Tsurugi qui prend la forme d'une armure avec une épée ressemblant au Harusame. Le Futsu no Mitama est dans la main gauche. Yoh l'a terminé et utilisé pour la première fois dans les enfers lors du combat contre Yôhken Asakura.

Personnage de Shaman King

pt:Anexo:Lista de personagens de Shaman King#Yoh Asakura